Missione Impossibile (Mission: Impossible) – serie televisiva degli anni sessanta-settanta
 Missione impossibile – programma televisivo italiano del 1998
 Missione impossibile – compilation hip hop del 1999

Pagine correlate 
 Mission: Impossible (disambigua)